Ка́ррик Ма́ртин (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 Зимние Универсиады: бронза (2013).
 : золото (), серебро (, , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2019)

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец — один из самых знаменитых кёрлингистов Канады и мира Кевин Мартин.

Женат, жена Brittany Martin, у них один ребёнок. Проживает в Эдмонтоне.

Закончил Альбертский университет. Работает в аппарате правительства провинции Альберта.

Начал заниматься кёрлингом в 18 лет, в 2008 году. До этого занимался хоккеем с шайбой.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013
 Team Brendan Bottcher | Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Альбертского университета